Канівська міська об'єднана територіальна громада — об'єднана територіальна громада в Україні, на територіях Канівської міської ради і Канівського району Черкаської області. Адміністративний центр — місто Канів.

Утворена 29 листопада 2018 року шляхом приєднання Яблунівської сільської ради Канівського району до Канівської міської ради обласного значення.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 728-р до складу громади була включені Конончанська, Межиріцька, Пекарівська, Хмільнянська сільські ради.

Населені пункти 
До складу громади входять місто Канів і 10 сіл: Бабичі, Гамарня, Кононча, Лука, Межиріч, Михайлівка, Пекарі, Хмільна, Хутір-Хмільна, Яблунів.

Джерела 

Громади Черкаського району